Mankin ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Douglas Mankin (1896–1956), US-amerikanische Politikerin
 Paul A. Mankin (* 1924), deutsch-amerikanischer Romanist und Hochschullehrer
 Walentin Grigorjewitsch Mankin (1938–2014), sowjetisch-ukrainischer Segelsportler